Altai kan syfta på:

Geografi 

 Altaj, bergskedja i Centralasien på gränsen mellan Ryssland, Mongoliet, Kina och Kazakstan.

Kina 

 Altay, ort, Xinjiang,

Mongoliet 

 Mongoliska Altaj, bergskedja, 
 Altaj (provinshuvudstad), Gobi-Altaj, 
 Altay (distrikt i Mongoliet, Gobi-Altaj), 
 Altay (distrikt i Mongoliet, Chovd), 
 Altay (distrikt i Mongoliet, Bajan-Ölgij), 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Mongolietförgreningar